Клюка́ — шест для облегчения движения, трость по-русски, то же, что костыль.

Фамилии 
 Клюка, Алла Фёдоровна (род. 1970) — российская актриса.
 Клюка, Егор Васильевич (род. 1995) — белорусский и российский волейболист.
 Клюка, Светлана Васильевна (род. 1978) — российская бегунья.
 Клюка, Фёдор Иванович (род. 1942) — российский промышленник и предприниматель.

См. также 
 Посох